Красносельская или железнодорожной станции Красносельская — деревня в Ивановском районе Ивановской области России. Входит в Куликовское сельское поселение.

География 
Деревня расположена при железнодорожной платформе Красносельская в 12 км к северо-востоку от центра города Иваново, окружена лесами. В нескольких сотнях метров к северо-западу от деревни протекает река Шершава (приток Молохты).

На железнодорожной платформе останавливаются пригородные поезда до Иванова, Кинешмы, Ярославля. Автомобильный подъезд к деревне затруднен ввиду отсутствия до нее асфальтированной или щебеночной дороги.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ивановского района (Ивановская область)